Was Gott tut, das ist wohlgetan correspond au titre de trois cantates de Johann Sebastian Bach :
 Was Gott tut, das ist wohlgetan (BWV 98) (Ce que Dieu fait est bien fait), (BWV 98), composée à Leipzig en 1726. 
 Was Gott tut, das ist wohlgetan (BWV 99) (Ce que Dieu fait est bien fait), (BWV 99), composée à Leipzig en 1724. 
 Was Gott tut, das ist wohlgetan (BWV 100) (Ce que Dieu fait est bien fait), (BWV 100), composée à Leipzig en 1724.